Lieberstein ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Lieberstein (* 1967), US-amerikanischer Drehbuchautor, Fernsehproduzent und Schauspieler
 Warren Lieberstein (* 1968), US-amerikanischer Drehbuchautor und Fernsehproduzent

siehe auch:

 Liebenstein (Begriffsklärung)